Tortuguero (Costa Rica), een woonkern in de gemeente Pococí in de Costa Ricaanse provincie Limón
 Tortuguero (rivier in Costa Rica), een rivier in Costa Rica
 Nationaal park Tortuguero, een nationaal park in de Costa Ricaanse provincie Limón
 Tortuguero (Mayastad)